Barranc de l'Obaga: barranc del poble de Castissent, pertanyent al terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà
 Barranc de l'Obaga: barranc de l'enclavament dels Masos de Baiarri, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Barranc de l'Obaga: barranc del poble de Sant Esteve de la Sarga, pertanyent al terme municipal del mateix nom, al Pallars Jussà
 Barranc de l'Obaga Gran: barranc de l'antic poble de Mont-rebei, pertanyent al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà